Mit Flughafen Guangzhou könnte gemeint sein:

 Flughafen Guangzhou-Baiyun (alt), von 1932 bis 2004 der internationale Flughafen der Stadt Guangzhou in der Volksrepublik China, mittlerweile abgebaut
 Flughafen Guangzhou-Baiyun (seit 2004), der 25 Kilometer weiter nördlich liegende, identisch benannte Nachfolger dieses Flughafens seit 2004